The Gift () — название многих фильмов, литературных и музыкальных произведений.

Музыка 
 The Gift (альбом The Jam)
 The Gift (альбом Джона Зорна)
 The Gift (альбом Сьюзан Бойл)
 The Gift (группа) — португальская поп-рок-группа
 The Lion King: The Gift — альбом-саундтрек к мультфильму «Король Лев» (2019), записанный американской певицой Бейонсе.

Фильмы 
 Дар (фильм):
 2000
 2018
 Подарок (фильм, 2009)

Прочее 
 Дар (роман)